Richard Ashcroft
Peggy Ashcroft
Dolores Ashcroft-Nowicki

Desambiguação